Łukowiec (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Bydgoski
 Łukowiec (Mazovië), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Garwoliński
 Łukowiec (Święty Krzyż), een plaats in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Sandomierski